Fernando Carrillo puede referirse a:

 Fernando Carrillo de Mendoza (m. 1551), V conde de Priego;
 Fernando Carrillo de Mendoza y Villarreal (m. 1579), VII conde de Priego, nieto del anterior, embajador en Portugal y asistente de Sevilla;
 Fernando Carrillo Muñiz de Godoy y Valenzuela (m. 1622), presidente del Consejo de Hacienda y del Consejo de Indias;
 Fernando Carrillo Muñiz de Godoy y Manuel (1629 - 1683), I marqués de Villafiel, virrey de Galicia en 1679-81, nieto del anterior;
Fernando Carrillo Flórez (n. 1963) Ex procurador general de Colombia;
 Fernando Carrillo (n. 1966), actor venezolano;
 Fernando Carillo Iglesias (n. 1990), futbolista español del Real Madrid C.